Durchschlacht ist der Ortsname von

 Durchschlacht (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Durchschlacht (Scheyern), Ortsteil der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Durchschlacht (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern